Taateraalik bezeichnet:
 Taateraalik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Taateraalik (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Taateraalik (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland